Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Sony Open Tennis 2013 nastoupilo devadesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo dvanáct tenistů. Dvojnásobný obhájcem titulu byl srbský první hráč světa Novak Djoković, kterého v osmifinále vyřadil patnáctý nasazený Němec Tommy Haas.

Poprvé v historii turnaje nepostoupil do čtvrtfinále žádný reprezentant Spojených států, když poslední z nich Sam Querrey vypadl ve čtvrtém kole s českým tenistou Tomášem Berdychem. Poprvé se také mezi posledních osm tenistů probojovali pouze Evropané.

Vítězem se stal druhý nasazený Skot Andy Murray, který ve finále porazil španělskou turnajovou trojku Davida Ferrera po rovnocenném zisku prvních dvou sad 2–6 a 6–4, až v tiebreaku rozhodujícího setu 7–6, když zkrácená hra skončila poměrem míčů 7–1. Murray si tak po triumfu na Miami Masters 2009 připsal druhý titul z turnaje.

Nasazení hráčů 
Všech třicet dva nasazených mělo volný los do druhého kola.
  Novak Djoković (4. kolo)
  Andy Murray (vítěz)
  David Ferrer (finále)
  Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
  Juan Martín del Potro (2. kolo)
  Jo-Wilfried Tsonga (4. kolo)
  Janko Tipsarević (4. kolo)
  Richard Gasquet (semifinále)
  Marin Čilić (čtvrtfinále)
  Nicolás Almagro (4. kolo)
  Gilles Simon (čtvrtfinále)
  Juan Mónaco (2. kolo)
  Kei Nišikori (4. kolo)
  Milos Raonic (3. kolo, odstoupil)
  Tommy Haas (semifinále)
  Andreas Seppi (4. kolo)
  Sam Querrey (4. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (2. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (3. kolo)
  John Isner (3. kolo)
  Jerzy Janowicz (2. kolo)
  Jérémy Chardy (2. kolo)
  Florian Mayer (2. kolo)
  Julien Benneteau (2. kolo)
  Fernando Verdasco (2. kolo)
  Kevin Anderson (3. kolo)
  Martin Kližan (2. kolo)
  Michail Južnyj (3. kolo)
  Grigor Dimitrov (3. kolo)
  Feliciano López (odstoupil)
  Marcel Granollers (2. kolo)
  Fabio Fognini (3. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

 6. sekce 

 7. sekce 

 Kvalifikace 

 Nasazení hráčů 
  Michael Russell (1. kolo)
  Daniel Brands (2. kolo)
  Dmitrij Tursunov (kvalifikován)
  Édouard Roger-Vasselin (2. kolo)
  Guillaume Rufin (kvalifikován)
  Martín Alund (1. kolo)
  Jan Hájek (kvalifikován)
  Rajeev Ram (kvalifikován)
  Kenny de Schepper (1. kolo)
  Tim Smyczek (kvalifikován)
  Steve Darcis (1. kolo)
  Sergij Stakhovskij (1. kolo)
  Matthias Bachinger (2. kolo)
  Adrian Ungur (1. kolo)
  Thiemo de Bakker (kvalifikován)
  Matthew Ebden (1. kolo)
  Rogério Dutra da Silva (2. kolo)
  Andreas Haider-Maurer (2. kolo)
  Jan-Lennard Struff (2. kolo)
  Philipp Petzschner (1. kolo)
  '''Marc Gicquel (kvalifikován)
  Björn Phau (2. kolo)
  Dudi Sela (kvalifikován)
  Matteo Viola ''(2. kolo)

Kvalifikanti 
  Dudi Sela
  Marc Gicquel
  Dmitrij Tursunov
  Thiemo de Bakker
  Guillaume Rufin
  Olivier Rochus
  Jan Hájek
  Rajeev Ram
  Frank Dancevic
  Tim Smyczek
  Marius Copil
  Robby Ginepri

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Sony Open Tennis 2013